Вячеслав Срезневский:
 Срезневский, Вячеслав Измайлович (1849—1937) — учёный и изобретатель в области научно-технической фотографии.
 Срезневский, Вячеслав Вячеславович (1880—1942) — врач-психиатр, профессор Военно-медицинской академии.